La Fortaleza kan syfta på:
 La Fortaleza – en fotbollsarena i Lanús, Argentina, se Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez

Geografi

Mexiko 

 La Fortaleza, Mexiko, Veracruz, Uxpanapa,

Spanien 

 La Fortaleza (park), Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife,